Заплата:
 Заплата — кусок ткани, или кожи, или полимера, нашиваемый или приклеиваемый на прорванное место одежды, или обуви, или на какое-либо изделие для починки.
 Заплата, Иосиф (1904 — 1945) — блаженный Римско-католической церкви, священник, монах из мужской монашеской конгрегации «Братья Сердца Иисуса». 
 В программировании заплатка () — это информация, предназначенная для автоматизированного внесения определённых изменений в компьютерные файлы.
 Заплатка — петербуржский музыкальный лэйбл, занимающийся изданием современной музыки на различных материальных носителях.